Gulfport ist die Bezeichnung mehrerer Städte in den Vereinigten Staaten:

 Gulfport (Florida)
 Gulfport (Illinois)
 Gulfport (Mississippi)